Дариус Джонсон-Одом (, род. 28 сентября 1989, Роли, Северная Каролина) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
В течение трех сезонов, которые Джонсон-Одом провел в команде университета Маркетт, выступая в студенческой лиге, он набирал в среднем 15,7 очков за игру, делал 3,1 подбора и 2,5 передачи и продемонстрировал в среднем следующие проценты реализации бросков: 44,4 % реализации бросков с ближней и средней дистанции и 40,3 % реализации бросков с дальней дистанции.

На драфте НБА 2012 года Джонсон-Одом был выбран «Даллас Маверикс» под 55-м номером. Его контракт был тут же выкуплен «Лос-Анджелес Лейкерс». За Лейкерс Джонсон-Одом провел четыре матча. Большую часть сезона 2012/2013 Джонсон-Одом провел в команде D-Лиги Los Angeles D-Fenders, набирая в среднем 20,6 очков за игру.

В январе 2013 года было объявлено, что БК «Спартак» подписал контракт с американским защитником Дариусом Джонсоном-Одомом. Соглашение действует до конца сезона 2012/2013 с возможностью его продления на следующий сезон.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК Спартак
 Marquette bio

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки «Спрингфилд Армор»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Трабзонспор»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Ваноли»
Игроки «Айова Вулвз»
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК «Орлеан Луаре Баскет»